Porsgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Porsgölen (Augerums socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Porsgölen (Fridlevstads socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Porsgöl (Fågelfors socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Porsgöl (Mönsterås socken, Småland), sjö i Mönsterås kommun,  (5,7 ha)
Porsgölen (Godegårds socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (2,4 ha)
Porsgölen (Simonstorps socken, Östergötland, 651421-152657), sjö i Norrköpings kommun, 
Porsgölen (Simonstorps socken, Östergötland, 651989-152375), sjö i Norrköpings kommun, 
Porsgölen (Svinhults socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun, 
Porsgölen (Västra Eneby socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,

Se även
Porsgylet, sjö i Karlshamns kommun, 
Porsegöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn